La Coupe de la CEV féminine est le nom d'une des compétitions continentales inter-clubs de volley-ball féminin.

 L'actuelle Challenge Cup féminine se nommait Coupe de la CEV féminine de 1980 à 2007.
 L'actuelle Coupe de la CEV féminine est la coupe des vainqueurs de coupe de volley-ball, anciennement nommée Top Teams Cup féminine.